PEM steht für:
 Personaleinsatzmanagement, eine Landesbehörde in Nordrhein-Westfalen
 Photoelastischer Modulator, ein optisches Bauteil zur Modulation des Polarisationszustandes von Licht
 Polymerelektrolytmembran, siehe Polymerelektrolytbrennstoffzelle
 Precise Electrochemical Machining, ein spezielles Fertigungsverfahren, siehe Elektrochemisches Abtragen
 Protein-Energie-Mangelernährung, häufig synonym verwendet für Kwashiorkor
 Proton Exchange Membrane, siehe Protonen-Austausch-Membran
 Post Exertional Malaise, siehe Chronisches Erschöpfungssyndrom
 Padre Aldamiz International Airport (IATA-Code), Flughafen von Puerto Maldonado, Region Madre de Dios, Peru

Pem steht für:
 Pem (Burkina Faso), Ort in Aribinda, Burkina Faso

 Pem, Pseudonym von Paul Marcus (1901–1972), deutsch-britischer Journalist und Schriftsteller
 Tshering Pem Wangchuck (* 1957), Königin in Bhutan

.pem steht für:
 Privacy Enhanced Mail, als Dateiformat für X.509 Zertifikate in Gebrauch

Abkürzung